EFL League One 2018/2019 var den femtonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 BBC.co.uk

2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019